

Liste des maires

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Sombrun
 Histoire des maires de France
 Conseil municipal
 Élection municipale française

Liens externes 
 Site officiel de l'association des maires de France

Sombrun
Sombrun